Legni – plurale di legno
 Legni – in musica, categoria di strumenti musicali aerofoni
 Classe Legni – classe di navi militari

Pagine correlate 
Legno (disambigua)

Altri progetti